

Film en televisie 
East Side Story (1988), een film uit 1988
East Side Story (2006), een film uit 2006
East Side Stories, een Hongaarse film uit 2012
East Side Story (documentaire), een Duitse documentaire uit 1997
East Side Story (Ugly Betty), een aflevering van Ugly Betty
East Side Story (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210

Muziek 
Albums
East Side Story (Squeeze)
East Side Story (Kid Frost)
East Side Story (Emily King)

Singles
East Side Story (Bob Seger)

Bands
East Side Story (band), een Amerikaanse band.

Overig 
East Side Story (roman), een roman van Louis Auchincloss